Cidade operária — localidade onde as habitações e espaços comuns são inicialmente de propriedade da entidade patronal que emprega os habitantes

Bairros no Brasil 
 Vila Operária (Goiana)
 Vila Operária (Magé)
 Vila Operária (Nova Iguaçu)
 Vila Operária (Nova Lima)
 Vila Operária (Presidente João Goulart), subdivisão de bairro

Desambiguações de topônimos